CCT est un sigle qui peut désigner :
 complément circonstanciel de temps ;
 cahier des clauses techniques ;
 Communauté de communes du Tilleul (Territoire de Belfort, France), aujourd'hui supprimée ;
 commande centralisée des trains (contrôle de trafic centralisé);
 Comité consultatif de thermométrie, une émanation du Comité international des poids et mesures ;
 convention collective de travail, en Belgique et en Suisse (similaire à la notion de convention collective en France) ;
 Congo Chine Télécoms, en République démocratique du Congo ;
 camion citerne tactique ;
 Compagnie de commandement et de transmissions, une unité élémentaire militaire chargée des moyens de télécommunication et d'appui au commandement d'un état-major de brigade de l'armée de terre. Unité héritière des anciennes compagnies de transmissions divisionnaires (CTD) renommées à la suite de la suppression des divisions au profit des brigades ;
 court-circuit électrique ;
 comité de contrôle technique.
Conseil Commercial Terrien, traduction de "Terran Trade Authority (en)" dans l'univers de fiction dit "TTA Verse" des livres de Stewart Cowley "Vaisseaux de l'espace 2000-2100".

CCT est un code :
 , en Argentine, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports